Бенин се први пут појавио на Олимпијским играма 1972. године под именом Дахомеј. На следећим играма 1976. није учествовао али је од 1980. године па на даље слао своје спортисте на све наредне одржане Летње олимпијске игре.

На Зимске олимпијске игре Бенин никада нису слао своје представнике. Представници Бенина закључно са Олимпијским играма одржаним 2012. године у Лондону нису освојили ни једну олимпијску медаљу.

Национални олимпијски комитет Бенина (-{Comité National Olympique et Sportif Béninois}-) је основан 1962. и признат од стране МОКа исте године.

Медаље

Учешће и освојене медаље на ЛОИ

Преглед учешћа спортиста Бенина по спортовима на ЛОИ 
Стање после ЛОИ 2012.

Разлика у горње две табеле од 15 учесника (10 мушкараца и 5 жене) настала је у овој табели јер је сваки спотиста без обриза колико је пута учествовао на играма и у колико разних спортова на истим играма рачунат само једном

Занимљивости 
 Најмлађи учесник: Gloria Koussihouede, 17 година и 137 дана Атина 2004. пливање
 Најстарији учесник: Issa Alassane-Ousséni, 35 година и 85 дана Атланта 1996. атлетика
 Највише учешћа: 3 Laure Kuetey, пливање (1992, 1996, 2000) и Pascal Dangbo, атлетика (1992, 1996, 2000)
 Највише медаља:
 Прва медаља: 
 Прво злато: -
 Најбољи пласман на ЛОИ: 
 Најбољи пласман на ЗОИ: -

Спољашње везе 
 
 
 Спортске референце, Бенин.

Бенин на олимпијским играма